Unter Brauner Bär versteht man:

 Brauner Bär (Speiseeis), ein Eis am Stiel von Langnese
 Brauner Bär (Schmetterling), ein Nachtfalter aus der Familie der Bärenspinner
 Brauner Bär (Lied), eigentlich Brauner Bär und weiße Taube, ein Schlager von 1960, gesungen von Gus Backus

Siehe auch:
 Braunbär